Lake Moore kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lake Moore (Western Australia), 
 Lake Moore (New South Wales),

USA 

 Lake Moore (sjö i USA, Florida), Volusia County, 
 Lake Moore (sjö i USA, Minnesota), Swift County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar